В Китае действует два Дома-музея Мао Дуня:

 Дом-музей Мао Дуня в Пекине.
 Дом-музей Мао Дуня в Учжэне (город Тунсян, пров. Чжэцзян).